Un conseil d'agglomération est l'instance responsable de la gestion d'une agglomération au Québec. Elle regroupe des élus des municipalités qui compose l'agglomération.

Voir aussi 
 Conseil d'agglomération de la Ville de Québec

Institution politique